«Пастушка» — название нескольких картин:
 «Пастушка» — картина Адольфа Вильяма Бугро, написанная в 1885 году.
 «Пастушка» — картина Адольфа Вильяма Бугро, написанная в 1889 году.
 «Пастушка» — картина Винсента ван Гога, написанная в 1889 году. См. также 
 Пастух (значения)